Анна Бранденбурзька  (1487—1514) — донька курфюрста Бранденбургу Йоганна Цицерона та саксонської принцеси Маргарити, дружина герцога Шлезвіг-Гольштейну Фредеріка.
 Анна Бранденбурзька (1507—1567) — донька курфюрста Бранденбургу Йоахіма I Нестора та данської принцеси Єлизавети, дружина герцога Мекленбург-Гюстрову Альбрехта VII.